Трафанковска — польская фамилия. Известные носители:

 Трафанковская, Дарья (1954—2004) — польская актриса.
 Трафанковская, Дорота (род. 1953) — польская гимнастка.